Сен Луј, град у Француској
Сен Луј (Сенегал), град у Сенегалу

Види још 

 Сент Луис (вишезначна одредница)